Tadeusz Wyrzykowski (1910-1978) – prawnik, oficer ZWZ/BCh ps. „Arkadiusz”
 Tadeusz Wyrzykowski (1925-2017) – rzeźbiarz, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego